Vrané může znamenat:

 Vrané nad Vltavou – obec v okrese Praha-západ
 Vrané (Vrané nad Vltavou) – část obce Vrané nad Vltavou
 Vodní nádrž Vrané – vodní nádrž na Vltavě u obce Vrané nad Vltavou